Таркойта:

 Таркойта (приток Пычи) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми. 
 Таркойта (приток Шапкиной) — река в России, протекает в Республике Коми.